Tabella – disposizione di dati su righe e colonne, chiamata anche tavola
 Tabella – elemento base di un relational database management system
 La Tabella – montagna italiana, situata nell'isola d'Elba
Tabella Hash – Struttura dati informatica nota anche come Hash table